Болгарию на летних Олимпийских играх представляли 130 спортсменов (106 мужчин и 24 женщины) в 15 видах спорта. Они завоевали 6 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Медалисты

Результаты соревнований

Академическая гребля 

В следующий раунд из каждого заезда проходили несколько лучших экипажей (в зависимости от дисциплины). В финал A выходили 6 сильнейших экипажей, ещё 6 экипажей, выбывших в полуфинале, распределяли места в малом финале B
 Мужчины

Спортивная гимнастика 

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Сборная Болгарии  на сайте sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1972 года
Спорт в Болгарии в 1972 году